Het seizoen 2004/05 van de Nederlandse overgangsklasse hockey bij de heren had Rotterdam en Eindhoven als kampioenen. 

Na de onderlinge play off-ontmoetingen promoveerde Rotterdam naar de Hoofdklasse 2005/06. In het vervolg van de play offs wist ook Eindhoven te promoveren ten koste van hoofdklasser Breda. Groningen, MOP, Amstelveen en Uden degradeerden rechtstreeks naar de Eerste klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

Promotie/Degradatie Hoofdklasse

Hockey in 2004
Hockey in 2005
Overgangsklasse hockey